Medaliści igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy przynajmniej raz stanęli na podium zawodów olimpijskich w saneczkarstwie.

Zawody saneczkarskie znajdują się w programie zimowych igrzysk olimpijskich od igrzysk w Innsbrucku w 1964 roku. Włącznie do igrzysk w Vancouver rozegranych w 2010 roku saneczkarze rywalizowali w trzech konkurencjach – jedynkach kobiet, jedynkach mężczyzn i dwójkach mężczyzn. Na igrzyskach w Soczi w 2014 roku do kalendarza olimpijskiego włączono zawody drużynowe, w których startują zespoły składające się z dwóch jedynek (kobiet i mężczyzn) i jednej dwójki mężczyzn.

Najwięcej medali olimpijskich w saneczkarstwie zdobyli reprezentanci Niemiec – 55, w tym 23 złote, 17 srebrnych i 15 brązowych. Na drugim miejscu klasyfikacji wszech czasów znajduje się Niemiecka Republika Demokratyczna z dorobkiem 32 medali (15 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych), a na trzecim miejscu Włochy – 18 medali (7 złotych, 4 srebrne i 7 brązowych).

Troje zawodników zdobyło po sześć tytułów mistrza olimpijskiego – dokonali tego zawodnicy z Niemiec: startująca w konkurencji jedynek Natalie Geisenberger oraz jeżdżący w konkurencji dwójek Tobias Arlt i Tobias Wendl w latach 2014–2022. Wszyscy troje startowali również w zawodach sztafet. Natalie Geisenberger, która zdobyła również brązowy medal w 2010 roku, jest przy tym najbardziej utytułowaną kobietą w historii olimpijskich zawodów saneczkarskich. Włoch Armin Zöggeler jest natomiast jedynym saneczkarzem, który został medalistą olimpijskim na sześciu kolejnych igrzyskach – od 1994 do 2014 roku.

Pięciokrotnie zdarzyło się, że całe podium danej konkurencji zajęli reprezentanci jednego kraju. Podczas igrzysk w Sapporo w 1972 roku dwukrotnie dokonali tego sportowcy z NRD – zdobyli wszystkie medale olimpijskie w jedynkach kobiet i jedynkach mężczyzn. Rezultat z jedynek kobiet powtórzyli jeszcze raz na igrzyskach w Sarajewie w 1984 roku. Dwukrotnie całe podium w jedynkach kobiet zajęły reprezentantki Niemiec – dokonały tego na igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku i cztery lata później na igrzyskach w Turynie.

W konkursie męskich dwójek na igrzyskach w Sapporo pierwsze miejsce zajęli ex aequo reprezentanci NRD i Włoch. Wobec tego przyznano dwa złote medale, a medalu srebrnego nie przyznano.

Dwukrotnie zdarzyło się, że medaliści olimpijscy w saneczkarstwie utracili zdobyte medale po wykryciu u nich stosowania niedozwolonego dopingu. Przypadek ten miał miejsce w 2014 roku w Soczi. Stosowanie dopingu ujawniono u Rosjan, Albierta Diemczenki i Tatjany Iwanowej. W efekcie im oraz Aleksandrowi Dienisjewowi i Władisławowi Antonowowi odebrano srebro zdobyte w sztafecie, a samemu Diemczence dodatkowo srebro wywalczone w jedynkach. Rosjanie odwołali się w tej sprawie do Sportowego Sądu Arbitrażowego, który uchylił dyskwalifikację. W 2018 roku medale rosyjskim zawodnikom przywrócono.

W poniższych statystykach przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w konkurencjach saneczkarskich w latach 1964–2022.

Medaliści chronologicznie

Jedynki mężczyzn 
Poniższa tabela przedstawia wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie w konkurencji jedynek mężczyzn w latach 1964–2018.

Wicemistrz olimpijski z 2014 roku, Albiert Diemczenko został zdyskwalifikowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ujawnieniu, że stosował niedozwolone środki dopingujące. W efekcie utracił srebrny medal, a miejsce drugie pozostało nieobsadzone. Diemczenko odwołał się od decyzji do Sportowego Sądu Arbitrażowego, który uchylił postanowienie MKOl, w wyniku czego w 2018 roku medal został mu przywrócony.

Dwójki mężczyzn 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie w konkurencji dwójek mężczyzn w latach 1964–2022.

Jedynki kobiet 
Poniżej przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie w konkurencji jedynek kobiet w latach 1964–2022.

Sztafeta 
W 2014 roku do rozgrywanych konkurencji saneczkarskich włączono sztafetę, w skład której weszły jedynki kobiet i mężczyzn i dwójka mężczyzn. Poniżej przedstawiono medalistów olimpijskich w tej konkurencji.

Po igrzyskach w Soczi, w związku z aferą dopingową i ujawnieniem dopingu u reprezentantów Rosji – Tatjany Iwanowej i Albierta Diemczenki, odebrano srebrny medal sztafecie rosyjskiej. Decyzję tę uchylił jednak Sportowy Sąd Arbitrażowy, dzięki czemu w 2018 roku Rosjanie odzyskali wywalczony wcześniej srebrny medal.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w saneczkarstwie. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
 

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w saneczkarstwie. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Podobnie uczyniono w przypadku zawodniczek startujących w barwach kilku państw. W przypadku zawodniczek z taką samą liczbą medali wszystkich kruszców w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, a w drugiej porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w saneczkarstwie – w konkurencjach indywidualnych bądź drużynowych.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w saneczkarstwie podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach saneczkarskich.

Uwagi

Przypisy 

Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich według dyscypliny sportu
Medaliści igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie